Oplemenjivanje mineralnih sirovina
Oplemenjivanje (stočarstvo)
Oplemenjivanje (voćarstvo)